Miejscowości w Nepalu:
 Thaprek w dystrykcie Nuwakot
 Thaprek w dystrykcie Tanahu